Mar de la Xina Oriental, limitada a l'est per les illes japoneses de Kyushu i Ryukyu, al sud per Taiwan i a l'oest per la Xina continental 
 Mar de la Xina Meridional, part de l'oceà Pacífic des de Singapur fins a l'estret de Taiwan